Euthyneura Spengel, 1881  é um clado de moluscos gastrópodes com significado taxonómico, parte do clado Heterobranchia, que agrupa os caracóis e lesmas. Inclui espécies marinhas, terrestres e de água doce.

Descrição
O clado Euthyneura inclui espécies de Gastropoda de água doce, marinhas, aquáticas e terrestres, pertencentes ao clade Heterobranchia.

Euthyneura é considerado o grupo coroa dos Gastropoda, e agrupa espécies caracterizadas por diversa autapomorfias,- mas recebem a sua designação por serem um caso de eutineuria.

O agrupamento é considerado o mais bem sucedido de entre os Gastropoda, tendo sido dentro deste grupo que os Gastropoda atingiram o auge em riqueza de espécies e diversidade ecológica. Este óbvio sucesso evolucionário pode ser provavelmente atribuído a diversos factores. Entre os Opisthobranchia marinhos, entre outros grupos, evoluíram diversos clades especializados no aproveitamentode recursos alimentares menos utilizados, tais como esponjas e cnidários.

Uma inovação chave na evolução dos Pulmonata foi a colonização de habitats de água doce e terrestres.

Múltiplos estudos têm focado a filogenia dos Euthyneura: Dayrat et al. (2001), Dayrat & Tillier (2002) and Grande et al. (2004). As análises morfológicas demonstraram a necessidade de explorar novos conjuntos de dados para analisar criticamente a filogenia deste complexo grupo de gastrópodes. Alguns estudos permitiram comparar o cenário evolutivo proposto com a sequência de colonização de diferentes habitats com base em hipóteses filogenéticas e mostraram que a classificação tradicional de Euthyneura precisa ser reconsiderada.

Taxonomia
Com base na informação taxonómica disponível é possível estabelecer o seguinte cladograma:

Estudos filogenéticos publicados em 2014 permitem ampliar o cladograma anterior par o seguinte:

Em 2016 foi proposta a criação de um novo táxon, Ringipleura, o clado Ringiculoidea foi classificado como grupo irmão dos Nudipleura:

Ligações externas 

Este artigo incorpora texto sob licença CC-BY-2.0 de: Klussmann-Kolb A., Dinapoli A., Kuhn K., Streit B. & Albrecht C. (2008). "From sea to land and beyond – New insights into the evolution of euthyneuran Gastropoda (Mollusca)". BMC Evolutionary Biology 2008, 8: 57. .

Heterobranchia